Katja K (Frederiksberg, 7 de fevereiro de 1968) é o nome artístico de uma atriz pornográfica dinamarquesa.

Prêmios 
2000: Nomeada para Melhor Nova Atriz no AVN Award

Bibliografia

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Dinamarca
Naturais de Frederiksberg